Oros, magyar Uros keresztnév egy változata
 Oros, Nyíregyházához tartozó egykori község